Claude Auvry ist der Name folgender Personen:

* Claude Auvry (Bischof) (1606–1687), Bischof von Coutances
 Claude Auvry (Zisterzienser) (vor 1686–nach 1712), französischer Zisterzienser, Prior und Ordenshistoriker